Ру́сские доброво́льческие отря́ды в Югосла́вии — обобщающее название для выходцев из стран бывшего СССР (преимущественно из России), принимавших участие в конфликтах во время распада Югославии на стороне сербских и югославских войск. Участвовали в боевых действиях в Хорватии, Боснии и Герцеговине, Косове и Метохии и Македонии. По разным оценкам, число добровольцев составляло от нескольких сотен до десяти тысяч человек. В списке погибших добровольцев в русских отрядах в годы войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине значатся 43 человека, ещё трое погибли во время Косовской войны. Оценки участия добровольцев в конфликтах в бывшей Югославии различны: одни говорят о них как о героях, другие обвиняют в наёмничестве и совершении военных преступлений.

Распад Югославии 

После смерти Тито в 1980 году центробежные тенденции в Югославии усилились. В 1981 году произошли беспорядки в Косове и Метохии, вызванные массовыми демонстрациями косовских албанцев, требовавших превращения автономного края в республику или его независимости от Югославии. Руководство союзных республик Словении и Хорватии также стремилось к децентрализации и демократическим преобразованиям. В свою очередь, власти в Белграде хотели подавить сепаратистские движения в стране. В начале 1990-х годов сербское руководство во главе со Слободаном Милошевичем фактически упразднило автономию Косова.

Одновременно с требованиями децентрализации и получения более широкой автономии в Словении и Хорватии происходил рост национализма. После прихода к власти в Сербии Милошевича югославское руководство заявило о необходимости централизованного управления из Белграда. Противоречия между союзными республиками и федеральным центром нарастали. Помимо роста национализма в Словении и Хорватии, сербский национализм также становился угрозой единому югославскому государству.

Пришедшее к власти в Хорватии Хорватское демократическое содружество во главе с Франьо Туджманом провело ряд мер, которые жившие в Хорватии сербы оценили как националистические и дискриминационные. Летом 1990 года хорватские сербы начали создание культурно-политической автономии, которая объединяла те общины, где сербы составляли большинство либо значительный процент населения. Движение за автономию сербов в рамках Хорватии переросло в движение за присоединение к Югославии: с одной стороны, из-за политики Хорватии, направленной на полную самостоятельность республики, а с другой — из-за поданных Белградом надежд на поддержку в борьбе за объединение всех сербов в одном государстве. В историографии эти события именуются «Революцией брёвен»; созданная сербами автономия, позднее провозгласившая независимость, получила название Сербской Краины. Вслед за этим последовал ряд столкновений между хорватской полицией и сербскими ополченцами, которые после провозглашения Хорватией независимости 25 июня 1991 года переросли в полномасштабную войну. После попыток разъединить противоборствующие стороны Югославская народная армия была втянута в боевые действия на стороне краинских сербов. Война в Хорватии длилась до конца 1995 года.

Весной 1992 года начались также боевые действия в Боснии и Герцеговине. Они были вызваны стремлением боснийских мусульман и хорватов отделиться от Югославии, чему противились боснийские сербы. Также имели место и другие противоречия между населявшими республику народами. Вооружённые столкновения начались после расстрела сербской свадьбы в Сараеве 1 марта 1992 года и вскоре переросли в масштабную войну, длившуюся до декабря 1995 года.

В 1998 году началась Косовская война. Радикальные политики из числа косовских албанцев создали Армию освобождения Косова (АОК), заявившую о желании вооружённым путём добиваться присоединения Косова и Метохии к Албании либо независимости от Югославии. АОК начала атаки на югославских силовиков и мирных граждан, что спровоцировало увеличение в Косове армейского контингента и начало масштабных операций армии и полиции против бойцов АОК, которые также сопровождались жертвами среди гражданских лиц. Вскоре конфликт был интернационализирован, переговоры между югославскими руководством и лидерами косовских албанцев ни к чему не привели. 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии странами НАТО. Их завершение 10 июня того же года и подписание Кумановского соглашения окончили войну.

В 2001 году произошел конфликт в Македонии, когда живущие в республике албанцы создали Армию национального освобождения и начали борьбу за независимость районов, где они составляли большинство населения. Под давлением международного сообщества стороны заключили Охридское соглашение, после которого урегулирование конфликта продолжилось путём переговоров.

Численность добровольцев 

Точная численность добровольцев из бывшего СССР, принимавших участие в боевых действиях в ходе распада Югославии, неизвестна. Оценки разнятся от нескольких сотен до десяти тысяч человек.

В 1993 году хорватская сторона сообщала о полутора тысячах русских, воюющих в сербских армиях. Мусульмане в Боснии в октябре 1994 заявили о пяти тысячах русских «наёмников», сражавшихся в тот момент на сербской стороне. В период с 1992 по 1995 год на территории Боснии постоянно действовали два-три небольших русских подразделения. Суммарное число русских волонтёров на фронте зимой-весной 1993 года превышало полсотни. Всего же, по расчётам российских журналистов и самих добровольцев, через эту войну прошло несколько сотен добровольцев из республик бывшего СССР; как минимум 35—40 погибли, ещё около двадцати стали инвалидами. Семнадцать русских добровольцев, погибших в боях в 1994—1995 годах, похоронены на кладбище Дони-Милечи под Сараевом.

По данным сайта «Радио Свободная Европа», ссылающегося на архивы Гаагского трибунала, в войне в Боснии и Герцеговине в рядах армии боснийских сербов приняло участие от 529 до 614 человек из России, Греции и Румынии.

Боснийский исследователь и ветеран войны Азиз Тафро в своей книге «Русские и греческие наёмники в войне в Боснии и Герцеговине» утверждал, что на стороне сербов в Боснии сражалось до 10 000 человек из России. При этом единовременно на фронте находилось не менее 700 из них.

По данным Найджела Томаса и Крунослава Микулана, общая численность русских добровольцев, принимавших участие в войне в Боснии, составляла около 700 человек.

Боевые отряды добровольцев

РДО-1 
В сентябре 1992 года в городе Требинье в Восточной Герцеговине был создан первый отряд русских добровольцев в Боснии, насчитывавший 10 бойцов. Возглавил его бывший морской пехотинец Валерий Власенко. Он воевал против армии боснийских хорватов и подразделений регулярной хорватской армии на протяжении сентября-декабря 1992 года. Ядро отряда составила группа добровольцев из Санкт-Петербурга. Отряд действовал в составе сводного сербо-русского подразделения в рамках армии боснийских сербов. В конце 1992 года РДО-1 прекратил своё существование.

Именно в РДО-1 были заложены некоторые традиции добровольцев и элементы униформы — такие, как чёрные береты и монархическая символика. Своими символами они считали чёрно-жёлто-белый флаг и большого двуглавого орла цвета бронзы с изображением святого Георгия Победоносца на груди. Монархизм, как правило, не был политическим убеждением, а являлся частью традиции. Боевая деятельность отряда сводилась к несению службы в дозорах, противодействию эпизодическим попыткам разведывательных групп противника пересечь линию фронта и ведению разведки в хорватском тылу.

РДО-2 
РДО-2, получивший из-за монархических убеждений нескольких его участников прозвище «Царские волки», был создан 1 ноября 1992 года в Вишеграде. Его командиром стал воевавший весной-летом 1992 года в Приднестровье 27-летний Александр Мухарев, получивший по инициалам позывной «Ас». Заместителем командира стал Игорь Гиркин, известный сейчас как «Стрелков». По данным самих добровольцев, название «Царские волки» не прижилось в отряде, но его широко использовали в прессе. Отличительной особенностью РДО-2 было ношение чёрных беретов его бойцами.

Первой операцией бойцов РДО-2 стало определение и минирование позиций боснийских снайперов в Вишеграде. Первое же боестолкновение с противником произошло в глубоком боснийском тылу. После данной операции среди мусульманских военных начали ходить слухи о «целой бригаде русских наёмников».

За последние два месяца 1992 года отрядом, автономно и совместно с сербами, была проведена серия удачных диверсионных и разведывательных операций, однако 1 декабря отряд понёс первые потери — был убит москвич Андрей Нименко, ещё один боец был тяжело ранен.

28-го января 1993 года основная часть «Царских волков» передислоцировалась в Прибой, увезя с собой и знамя отряда. Там, в Прибое, отряд успешно воевал около двух месяцев. Затем, 27 марта, «Царские волки» уехали на западную окраину Сараева, в Илиджу. С мая их возглавлял Михаил Трофимов, позднее погибший в бою. В августе 1993 года РДО-2 прекратил своё существование, его знамя было сдано в Храм Святой Троицы в Белграде. В этой церкви в июле 1993 года была установлена доска с именами десяти погибших русских. Всего через отряд прошли около тридцати добровольцев, обычная же его численность составляла примерно человек десять. За девять месяцев боев РДО-2 потерял четырёх человек убитыми.

РДО-2 стал первым отрядом добровольцев с устоявшейся структурой, постоянным составом и своими традициями. Созданные позднее отряды старались продолжать его традиции.

Первая казачья сотня 
В конце 1992 года в России началось формирование казачьего отряда. Инициатором выступил Александр Загребов, сотрудничавший с руководством общины Вишеград в Республике Сербской. Набор казаков в отряд вёлся в нескольких российских городах, в том числе при помощи военного комиссара Саратова. Окончательная организация произошла в Москве. Среди членов отряда было велико количество бывших военных и ветеранов локальных конфликтов на территории бывшего СССР.

Казаки прибыли на территорию Республики Сербской 1 января 1993 года. Большая часть отряда была размещена в Вишеграде, меньшая — в населённом пункте Скелани. В этом районе они участвовали в боевых действиях до конца апреля 1993 года. Среди известных боевых операций казаков выделяются бои под Вишеградом, оборона Скелани от атак подразделений 28-й дивизии из Сребреницы, участие в наступлении в близ города Рудо, а также известная оборона гор Заглавак и Столац, где в ходе ожесточенных боев казаки и добровольцы понесли значительные потери.

РДО-3 
Осенью 1993 года был создан РДО-3, составленный из ветеранов и вновь прибывающих добровольцев. Во главе отряда в ноябре того же года встал бывший мичман морской пехоты и ветеран боевых действий в Анголе и Абхазии 39-летний Александр Шкрабов. РДО-3 базировался на юго-восточной окраине Сараева, входил в состав вч. 7512 и был приписан к Новосараевскому четническому отряду, состав которого состоял из сербских и иностранных добровольцев. Командиром отряда был воевода Славко Алексич.

РДО-3 принимал участие в боях в районе Еврейского кладбища в Сараеве, на горе Игман, а также у населённых пунктов Олово и Трново. Весной 1994 года отряд участвовал в наступлении ВРС на Горажде. Где принимал прямое участие по взятию и уничтожению известной фабрики «Победа». 4 июня 1994 года при штурме укрепрайона на горе Мошевичка в районе города Олово погиб Александр Шкрабов. Некоторое время отряд продолжал существовать, но осенью того же года он распался, а большинство его бойцов перешли в специальный отряд «Белые волки», базировавшийся на Яхорине.

«Белые волки» 

Отряд «Белые волки» был создан в 1993 году как 4-й разведывательно-диверсионный отряд Сараевско-Романийского корпуса. Он был укомплектован добровольцами и подчинялся напрямую командованию корпуса. Командовал отрядом Срджан Кнежевич.

После гибели Александра Шкрабова РДО-3 распался и значительная часть добровольцев, в том числе из Болгарии, Румынии и других стран, перешла в «Белые волки». В его составе они воевали в Сараеве, а также некоторых других участках фронта до конца войны. Зимой — весной 1996 года, после подписания Дейтонских соглашений, многие добровольцы покинули Республику Сербскую.

Осенью 1995 года, уже на заключительном этапе боевых действий, несколько добровольцев из «Белых волков» перешли в состав специального отряда «Волки с Дрины», который входил в состав 1-й Зворникской пехотной бригады Дринского корпуса ВРС.

В Косове и Македонии 
С началом бомбардировок странами НАТО Югославии в Москве некоторые партии и движения, в том числе ЛДПР, НПСР, Союз офицеров и некоторые казачьи организации, начали набор добровольцев для участия в боевых действиях. По данным ЛДПР, готовность отправиться в Югославии высказали до пяти тысяч человек. В НПСР назвали цифру в 1200 человек, которые дали согласие принять участие в боях. В то же время Министерство юстиции РФ выступило с заявлением о недопустимости таких действий. В прессе ряд организаций, ведущих набор добровольцев, был обвинён в создании незаконных вооружённых формирований.

В то же время, добровольцы отправлялись в Югославию самостоятельно, без помощи каких-либо организаций. Среди них были ветераны войны в Боснии и Герцеговине и других конфликтов. До того момента, как была закрыта граница Югославии, туда успели прибыть около 200 человек. По некоторым данным, среди них до половины составляли добровольцы с Украины. В отличие от войны в Боснии, в Югославии не было создано самостоятельных отрядов добровольцев; они попадали в различные сербские подразделения, в том числе в те, которые занимались прикрытием границы с Албанией.

Среди добровольцев в боях участвовал также будущий Герой России Анатолий Лебедь.

Небольшой отряд русских добровольцев, большинство которых были ветеранами конфликтов в Боснии и Косове, принимал участие в боевых действиях в Македонии на стороне македонских армии и полиции.

Память 

В 2013 году правительство Республики Сербской приняло решение посмертно наградить Орденом Милоша Обилича 29 добровольцев из бывшего СССР.

5 ноября 2011 года в Вишеграде в Республике Сербской был открыт памятник русским добровольцам, на котором высечены имена 37 погибших добровольцев. Его автором стал белградский скульптор Небойша Савович. На открытии присутствовали ветераны добровольческих отрядов и Войска Республики Сербской, члены семей погибших, а также представители Правительства РС, в том числе министр труда и защиты ветеранов и инвалидов Петар Джокич. В день открытия памятника к нему возложили венки более 20 делегаций. Открытие памятника вызвало критику со стороны мусульманских обществ жертв войны.

15 декабря 2016 года в церкви Святой Троицы в Белграде была освящена мемориальная доска со списком добровольцев, погибших в войнах в бывшей Югославии. На церемонии освящения присутствовали семьи погибших, посол Белоруссии в Сербии Владимир Чушев, представители российского посольства в Сербии, министр труда и защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской Миленко Саванович и др. Доска была установлена на месте прежней, поставленной в 1995 году и повреждённой во время бомбардировок Белграда авиацией НАТО, когда от бомб пострадала и сама церковь Святой Троицы.

Оценки и мнения 
Оценки участия добровольцев в конфликтах в бывшей Югославии различны и варьируются от мнений о них как о героях до обвинений в наёмничестве и совершении военных преступлений.

В Сербии и Республике Сербской должностные лица неоднократно заявляли о важной роли, которую добровольцы играли в ходе конфликта. Например, министр труда и защиты ветеранов и инвалидов Республики Сербской Миленко Саванович отмечал, что сербы должны ценить вклад русских добровольцев в их защиту. По его словам, добровольцы приняли участие в войне, когда это было наиболее необходимо, и помогли защитить сербов в районах, охваченных боями. Схожую оценку высказал Петар Джокич, также бывший министром в Правительстве РС. Он отметил, что добровольцы прибыли на войну, когда положение РС было наиболее тяжёлым, и подчеркнул, что Республика Сербская продолжит оказывать помощь семьям погибших добровольцев.

В современной сербской прессе особенно выделяется участие русских добровольцев в боях в Восточной Боснии и Подринье, в том числе бой за гору Заглавак. Отмечается, что их присутствие в значительной степени поднимало боевой дух в сербских подразделениях. Кроме того, добровольцы показывали высокие результаты в боях и, несмотря на свою малочисленность, были важной частью сербских войск.

Бойцов русских добровольческих отрядов, сражавшихся на стороне Войска Республики Сербской, после войны обвиняли в военных преступлениях, этнических чистках и наёмничестве. В частности, бывший майор армии боснийских мусульман Азиз Тафро летом 2014 года заявил, что Игорь Гиркин (Стрелков), во время войны в Боснии служивший в РДО-2 и получивший известность как командир сторонников ДНР в Славянске, был причастен к военным преступлениям в городах Вишеград, Фоча, Чайниче и Сараево. Добровольцев также обвиняли в контрабанде, этнических чистках и грабежах. По мнению политолога Али Кокнара, они были наёмниками и получали 200 немецких марок в месяц. Кокнар отмечал, что, тем не менее, ни один из русских добровольцев официально не был обвинён Гаагским трибуналом. 

В 2003 году представитель Гаагского трибунала Ванесса Ле Роа утверждала, что трибунал собрал множество доказательств причастности добровольцев к военным преступлениям, однако Российская Федерация отказалась обсуждать вопрос выдачи их в Гаагу.

Добровольцы, участвовавшие в Косовской войне, также обвинялись в наёмничестве и совершении военных преступлений. Британская пресса писала, что десятки русских добровольцев принимали участие в атаках на населённые албанцами деревни близ Призрена. Британские журналисты со ссылкой на местных албанцев утверждали, что в населённом пункте Тусус русскими добровольцами, действовавшими совместно с сербскими паравоенными отрядами, было убито 22 мирных жителя. Кроме того, их обвиняли в совершении преступлений вокруг Ораховаца. Представители Пентагона летом 1999 года также заявляли о причастности добровольцев к военным преступлениям и о том, что будет проведено специальное расследование.

См. также 
 Иностранные добровольцы в Боснийской войне

Примечания

Литература

Документальные фильмы и видео

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Воинские формирования периода войны в Хорватии
Воинские формирования периода войны в Боснии и Герцеговине
Российско-сербские отношения
Национальные воинские формирования
Иностранная военная интервенция в Югославии